Sonderbach ist ein geographischer Name

einer Ortschaft:
 Sonderbach, Stadtteil von Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen

von Gewässern:
 Sonderbach (Kessel), rechter Zufluss der Kessel bei Amerdingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sonderbach (Krettenbach), linker Zufluss des Krettenbachs beim Schützenhof, Gemeinde Wäschenbeuren, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Sonderbach (Rössbach), linker Zufluss des Rössbachs beim Tüngental, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg, der in den Otterbach (Bühler) mündet
 Sonderbach (Stadtbach), linker Zufluss des Stadtbachs in Sonderbach, Stadt Heppenheim, Kreis Bergstraße, Hessen, der in die Weschnitz mündet
 Sonderbach (Wilde), rechter Zufluss der Wilde bei Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen